Баиев — фамилия; имеет женскую форму Баиева.
 Баиев, Ибрагим Матайевич — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Баиев, Хасан Жунидович (род. 1963) — чеченский пластический хирург.